100 m stylem motylkowym mężczyzn – jedna z konkurencji pływackich rozgrywanych podczas XX Igrzysk Olimpijskich w Monachium. Eliminacje i półfinały odbyły się 30 sierpnia, a finał 31 sierpnia 1972 roku.

Mistrzem olimpijskim został Amerykanin Mark Spitz, który wynikiem 54,27 s poprawił własny rekord świata. Srebrny medal zdobył Kanadyjczyk Bruce Robertson, uzyskawszy czas 55,56. Brąz wywalczył Jerry Heidenreich (55,74) ze Stanów Zjednoczonych

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Wyniki

Eliminacje

Półfinały

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 

M